Karltal ist

 Karlovo údolí, ein ehem. Luftkurort bei Schluckenau, Tschechien
 Karltal (Alpen), Tal in Österreich